Lost Boys steht für:

Filmreihe:
 The Lost Boys, Horrorfilm von Joel Schumacher (1987)
 Lost Boys: The Tribe (2008)
 Lost Boys: The Thirst (2010)

sowie für:
 Lost Boys of Sudan, Gruppe von Kriegsflüchtlingen im Zweiten Sudanesischen Bürgerkrieg
 Lost Boys (Album), Flying Pickets (1984)

Siehe auch:
 Lost Boyz, US-Hip-Hop-Gruppe